Ива́н Глу́хов:
 Глухов, Иван Алексеевич (1913—2005) — советский и таджикистанский учёный, доктор химических наук, член-корреспондент АН Таджикистана.
 Глухов, Иван Алексеевич (род. 1955) — бывший заместитель начальника ГУ МВД по городу Москве.
 Глухов, Иван Степанович (1915—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Глухов, Иван Тихонович (1912—1983) — Герой Советского Союза.